Szwajcaria:
 Biberstein – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Aarau

Osoby:
 Ernst Biberstein – niemiecki pastor
 Wojciech Kazimirski-Biberstein – polski arabista

Inne: 
 Biberstein – herb szlachecki